Ishikari – rzeka w Japonii, na wyspie Hokkaido
 Ishikari – miasto w Japonii, na wyspie Hokkaido
 Ishikari – zatoka w Japonii, u zachodnich wybrzeży wyspy Hokkaido
 Ishikari – nizina w Japonii, na wyspie Hokkaido
 Ishikari – pasmo górskie w Japonii, w środowej części wyspy Hokkaido